Al-Gharbijja, arab.  الغربية – zachodni
 Prowincja Zachodnia (Egipt) 
 Sahara Zachodnia
 Zachodni Brzeg
Baqa al-Gharbijje - zobacz Baka-Dżatt